Massalongia (insect), een muggengeslacht uit de familie van de galmuggen (Cecidomyiidae)
 Massalongia (schimmel), een geslacht van korstmossen uit de familie Massalongiaceae